Fonte Boa (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Fonte Boa (Esposende), een plaats in de Portugese gemeente Esposende